Сеть может означать:

 Сеть (приспособление)
 Рыболовная сеть
 Интернет

Сети предприятий 
 Сеть магазинов
 Сеть кинотеатров
 Сеть предприятий обслуживания (парикмахерские, автосервисы, прачечные, мастерские обуви)
 Сеть гостиниц

Строительство 
 Водопроводная сеть
 Электрическая сеть

Математика, информатика и телекоммуникации 
 Сеть — топология.
 ε-сеть
 Семантическая сеть
 Сеть связи:
 Компьютерная сеть
 Телефонная сеть

Организации 
 Сеть (организация) — якобы существовавшая в России анархистская организация
 Сеть (движение) — созданная комиссарами движения «Наши» проправительственная организация

Фильмы

Другое 
 
 
 
 Социальная сеть
 Многоканальная сеть
 Паутинная сеть
 TGV Réseau () — высокоскоростной электропоезд
 Игра Uplink (в русском переводе «Сеть»)